

Берне — сільська громада, федеральна земля Нижня Саксонія

Берне — колишній хутір, Житомирська область, Щорський район

Берне () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Берне () — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Морбіан
 Берне () — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя

 Берне-Вільбер — муніципалітет у департаменті Сена і Марна
 Берне-Неві-ан-Шампань — муніципалітет у департаменті Сарта
 Берне-Сен-Мартен — муніципалітет у департаменті Приморська Шаранта
 Берне-ан-Понтьє — муніципалітет у департаменті Сомма
 Берне-ан-Шампань — колишній муніципалітет у департаменті Сарта

Берне — місто в кантоні Женева